Zawody w klasie 6 m podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku trwały od 20 do 28 lipca 1952 roku u wybrzeży wyspy Hamarja. Złoto w tej konkurencji zdobyła amerykańska załoga łodzi Llanoria. Podium uzupełnili Norwegowie na łodzi Elisabeth X oraz Finowie na łodzi Ralia.

Amerykańska załoga zdobyła złoty medal w rywalizacji łodzi 6-metrowych po raz drugi z rzędu. W porównaniu do ekipy z 1948 roku w Helsinkach wystąpił jedynie Herman Whiton.

Był to 9. i zarazem ostatni raz, kiedy rozgrywano tę konkurencję na igrzyskach olimpijskich. Zawody składały się z 7 wyścigów na dystansie 13,1 mili morskiej. Na ostateczny wynik załogi składała się liczba punktów zebranych w 6 wyścigach (najsłabszy wynik nie był liczony).

Uczestnicy 
Lista jest podana w kolejności alfabetycznej krajów występujących i nie odzwierciedla kolejności na liście startowej.

Wyniki

Wyścig 1. 
Data: 20.07.1952

Wyścig 2. 
Data: 21.07.1952

Wyścig 3. 
Data: 22.07.1952

Wyścig 4. 
Data: 23.07.1952

Wyścig 5. 
Data: 26.07.1952

Wyścig 6. 
Data: 27.07.1952

Wyścig 7. 
Data: 28.07.1952

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952